Luban Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luban (köping i Kina, Guizhou), 
 Luban (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar